Osoby
 Astrid Kuttner (ur. 1958) – austriacki polityk
 Erich Kuttner (1887–1942) – niemiecki dziennikarz i polityk
 Ferdynand Küttner – pułkownik armii austriackiej
 Georg Kuttner (1877–1916) – niemiecki prawnik
 Henry Kuttner (1915–1958) – amerykański pisarz
 Manfred Kuttner (1937–2007) – niemiecki malarz
 Max Kuttner (1883–1953) – niemiecki śpiewak
 Sarah Kuttner (ur. 1979) – niemiecka dziennikarka i prezenterka telewizyjna